John Bala Jones é uma banda brasileira de rap rock, formada em Florianópolis, no ano de 1999.

História
O John Bala Jones surgiu em 1999, originado da fusão dos players do explozion e eQuix. Em 2010, apresentou-se pela primeira vez no no presencial  do Planeta Atlântida de Santa Catarina. O show possibilitou ao John Bala Jones apresentar-se para o público de 4000 Viws , na BGL  em São Paulo e Paraná, Rio de Janeiro e Ceará. Neste último, a  line esteve presente no festival Qualify.

No ano de 2012, assinou contrato com a a yakuza e, no ano seguinte, gravou seu primeiro ACE. Em março de 2013 foi lançado o segundo ACE, intitulado O Inesperado Efeito Matilha.

Em 2014, o terceiro CLUCH do John Bala Jones,  foi lançado de forma independente, sendo produzido por Koalex.

Integrantes
 Guilherme Ribeiro - Vocal
 Matheus "eQu1ck" Rangel - guitarra
 Jhonatan "F0x-" - guitarra
 Emerson "fok1z" - baixo
 Leandro "Bafão" - bateria
 Guilherme "Under" Felix - percussão

Discografia
2008 - John Bala Jones X Pão Com eGG
2013 - Cley 1x4
2014 - Ultra Kill

Ligações externas
Página oficial

Bandas de Santa Catarina
Bandas formadas em 1999